Wielgomłyny – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Wielgomłyny – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny